Ютженка (; денница):

 «Ютженка» (1861—1863) — еженедельник, первый еврейский периодический орган на польском языке; основан Даниилом Нейфельдом.
 Ютженка (футбольный клуб, Краков); 1910—1939)

Примечания